Jacobus  Gerhardus van Niftrik (1833-1910), Nederlands ingenieur
 Job van Niftrik,  (1893-1976), Nederlands reserve-officier en verzetsman